Mužská čtyřhra BMW Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do deblové soutěže mnichovského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Henri Kontinen a John Peers, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal třetí nasazený kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který ve finále zdolal francouzskou dvojici po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali jubilejní desátou společnou trofej. Každý z Kolumbijců vybojoval desátý deblový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2017
ATP World Tour 2017